Ни́на Евге́ньевна Ме́ньшикова (8 августа 1928, Москва, СССР — 26 декабря 2007, Москва, Россия) — советская и российская киноактриса; народная артистка РСФСР (1977), лауреат Государственной премии СССР (1970).

Биография 
Родилась 8 августа 1928 года в Москве в семье военнослужащего.

В 1947 году поступила во ВГИК на актёрский факультет, курс (мастерская) Бориса Бабочкина. Отучившись в его мастерской два года, решила перевестись на другой курс. В 1953 году окончила учебное заведение (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Сергей Аполлинариевич написал своей выпускнице характеристику: 

С 1953 года — в Театре-студии киноактёра.

Первой крупной работой в кино стала роль Ксении Рогозиной в фильме «Первые радости» (1956).

За долгие годы творческой деятельности актриса сыграла более шестидесяти заметных и ярких ролей в кинофильмах, среди которых телеграфистка в фильме «Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай, 1959), Варвара в фильме «Чудотворная» (реж. В. Скуйбин, 1960), Нина в фильме «Битва в пути» (реж. В. Басов, 1961), Вера в фильме «Девчата» (реж. Ю. Чулюкин, 1961), учительница Светлана Михайловна в фильме «Доживём до понедельника» (реж. С. Ростоцкий, 1968) и других.

Семья 
Муж (с 1956) — Станислав Ростоцкий (1922—2001), кинорежиссёр; народный артист СССР (1974). Вместе прожили более сорока лет.

Сын — Андрей Ростоцкий (1957—2002), киноактёр, кинорежиссёр; заслуженный артист РСФСР (1991).

Внучка — Ольга (род. 1989).

Смерть 
Скончалась 26 декабря 2007 года на 80-м году жизни от инсульта в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Фильмография 

  — Переполох — Машенька
  — Первые радости — Ксения Рогозина
  — Память сердца —  Екатерина Ивановна, учительница
 1958 — Человек с планеты Земля — Люба Циолковская
  — Хмурое утро — Чесночиха
 1959 — Баллада о солдате — телеграфистка
 1959 — Первый день мира — фрау Мария Фишер
  — Чудотворная — Варвара
 1960 — Серёжа
 1960 — Первое свидание — Тоня
  — Битва в пути — Нина
 1961 — Девчата — «мама» Вера
  — Молодо-зелено
  — Большие и маленькие — Вера Игнатьевна Коробова
 1963 — Человек, который сомневается — мать Тани
  — Где ты теперь, Максим? — мать
  — Чистые пруды — мать Сергея Ракитина
 1965 — Сердце матери — Анна Ульянова
  — Серая болезнь
 1966 — Верность матери — Анна Ульянова
  — Доживём до понедельника — Светлана Михайловна, учительница литературы
  — Хуторок в степи — Татьяна Ивановна
  — Человек на своём месте — Анна Петровна Звягина, передовая доярка
 1972 — Возвращение скрипки — Мария Петровна
  — Возврата нет —  инструктор райкома Короткова
  — Ваши права? — Светлана Глебовна, инспектор детской комнаты милиции
  — В ожидании чуда — экскурсовод
 1975 — Сто дней после детства — Ксения Львовна
 1975 — Шторм на суше — Марфа Корнеевна, мать Мити
  — «Посейдон» спешит на помощь — Надежда Васильевна
  — Школьный вальс — мать Дины
  — Крутое поле — Серафима
 1979 — Моя Анфиса — мать Николая
 1979 — Иванцов, Петров, Сидоров — Ксения
  — Шестой — Ольга Васильевна
 1981 — В небе «Ночные ведьмы» — Марья Ивановна, комиссар
  — Открытое сердце — старшая медсестра
  — Серафим Полубес и другие жители земли — Марфа
  — Господин гимназист
  — Конец операции «Резидент» — Вера Сергеевна
  — Визит к Минотавру — жена Иконникова
 1987 — Николай Подвойский — Мария Ульянова
 1987 — Ссуда на брак — Варвара Петровна, руководитель
  — …И вся любовь
  — Шапка — Лариса Евгеньевна Каретникова
  — Под маской Беркута
 1991 — Призраки зелёной комнаты — мадам Леблан
  — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант  — Капитолина Макаровна
  — Человек безвозвратный — Елизавета Петровна

Признание и награды 

 Заслуженная артистка РСФСР (29.09.1969)
 Государственная премия СССР (1970) — за исполнение роли Светланы Михайловны в фильме «Доживём до понедельника» (1968)
 Народная артистка РСФСР (7 января 1977) — за заслуги в области советского киноискусства
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Память 

 «Нина Меньшикова. „Сердце матери“» («Россия», 2005)
 «„Больше, чем любовь“. Нина Меньшикова и Станислав Ростоцкий» («Культура», 2010)
 «Нина Меньшикова. „Частная история“» («Москва 24», 2015)
 «Нина Меньшикова. „Раскрывая тайны звёзд“» («Москва 24», 2019)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Умершие от инсульта
Похороненные на Ваганьковском кладбище